A Faculdade Zacarias de Góes (Fazag) é uma instituição de ensino superior com sede no município de Valença, no estado da Bahia.

Cursos disponíveis 
 Administração
 Turismo
 Sistemas de Informação
 Ciëncias Contábeis
 Pedagogia
 Enfermagem
 Fisioterapia
 Letras

Ligações externas
 Página oficial

Zacarias de Góes
Valença (Bahia)